Franz Meier (atleet)
Franz Meier (coureur)
Franz Meier (componist)